Моренець Віктор Іванович — український юрист, краєзнавець
 Моренець Володимир Пилипович — український літературознавець
 Моренець Микола Іванович (1900—1973) — російський радянський історик
 Моренець Пилип Григорович (1919—1969) — літературознавець, педагог, поет